Heteromorpha laxiflora är en flockblommig växtart som först beskrevs av John Gilbert Baker, och fick sitt nu gällande namn av Jean-Henri Humbert. Heteromorpha laxiflora ingår i släktet Heteromorpha och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
laxiflora